Pfarrkirche Waldburg heißen:
 Pfarrkirche Waldburg (Oberösterreich),  Hl. Maria Magdalena, in Waldburg, Oberösterreich
 Pfarrkirche Waldburg (Württemberg), St. Magnus, in Waldburg, Baden-Württemberg

Siehe auch: 
 Waldburg  – ein Überblick